De Gundersenwedstrijd van de normale schans tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 12 februari 2014 in het RusSki Gorkicomplex in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Jason Lamy Chappuis.

Tijdschema

Uitslag

Schansspringen

Langlaufen

Bronvermelding 
  Uitslag schansspringen
  Uitslag langlaufen

Gundersen NH